

Palmarès

Club 

Wolfsburg: 2008-2009

Altri progetti

Collegamenti esterni